Geh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nīkshahr (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 
 Rūdkhāneh-ye Kahīr (vattendrag, lat 25,50, long 60,08), Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar